de Engelse titel van het schilderij Meisje met de parel uit ±1666 van Johannes Vermeer.
 Girl with a Pearl Earring (boek), een roman uit 1998 van Tracy Chevalier over Vermeer.
 Girl with a Pearl Earring (film), een speelfilm uit 2003 gebaseerd op het boek van Chevalier.